{{Музыкальный альбом
| Название           = Ember to Inferno
| Тип                = Студийный альбом
| Исполнитель        = Trivium
| Обложка            = Trivium Ember To Inferno.jpg
| Выпущен            = 14 октября, 2003
| Жанры = металкор, треш-метал
| Длительность       = 49:38
| Лейбл = Lifeforce Records
| Продюсер           = Matt Heafy
| Страна = 
| Обзоры =* Allmusic 
 Rock Hard 
| Предыдущий =
| Пред_год =
| Год = 2003
| Следующий = Ascendancy
| След_год = 2005
}}Ember to Inferno — дебютный студийный альбом метал-группы Trivium, выпущен 14 октября 2003 года на Lifeforce Records.

 Список композиций 

 Charts Ab Initio''

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы Trivium
Альбомы металкора
Альбомы Lifeforce Records